Vale kan syfta på:

 Vale – son till Oden i nordisk mytologi
 Vale (Lokes son) – son till Loke i nordisk mytologi
 Port Vale FC – fotbollsklubb
 HMS Vale (P155) – fartyg
 Vale S.A. – brasilianskt gruvföretag

Georgien 

 Vale (Georgien),

Guernsey 

 Vale (parish),

USA 

 Vale, Oregon, countyhuvudort, Malheur County, 
 Vale, South Dakota, ort, Butte County, 

Robotskapade USAförgreningar